Taifun Damrey steht für folgende Taifune:

 Taifun Damrey (2000), siehe Pazifische Taifunsaison 2000
 Taifun Damrey (2005)
 Taifun Damrey (2012), siehe Pazifische Taifunsaison 2012 #Taifun Damrey